Cet article traite de l'année 2001 de l'Équipe de France de football.

 L'équipe de France remporte la Coupe des confédérations 2001 coorganisée par le Japon et la Corée du Sud.
 En tant que tenant du titre, les Bleus ne prennent pas part aux qualifications pour la Coupe du monde 2002 qui ont lieu cette année-là.
 Lors du match contre l'Algérie des supporteurs algériens envahissent le terrain, obligeant l'arbitre à arrêter prématurément la rencontre, alors qu'il reste un quart d'heure de jeu à jouer au Stade de France.

Les matches 

A : match amical. CC : match de la Coupe des confédérations 2001

Les joueurs 

France
2001